Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordi Arrese e Francisco Roig che hanno battuto in finale Franco Davín e Marcelo Filippini 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (semifinali)

 Diego Nargiso /  Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Juan Gisbert Schultze /  Marcos Górriz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1991